Ная́да:

 Наяды () — в греческой мифологии дочери Зевса, были нимфами водной стихии.
 Наяда () — род водных растений семейства Водокрасовые.
 Наяда — спутник планеты Нептун.
 Наяда — стадия развития некоторых насекомых (веснянок, подёнок и стрекоз)